Charlotte's Web poate desemna:
 Charlotte's Web, carte scrisă de E. B. White
 Charlotte's Web, film din 1973
 „Charlotte's Web”, coloana sonoră a filmului omonim
 Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure, film din 2003
 Charlotte's Web, film din 2006